Canindé (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Ceará
 Canindé (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará
 Canindé (rivier in Ceará), een rivier in de Braziliaanse deelstaat Ceará
 Canindé (rivier in Piauí), een rivier in de Braziliaanse deelstaat Piauí